Puchar Ministra Obrony Narodowej 2017 – 56. edycja wyścigu kolarskiego o Puchar Ministra Obrony Narodowej, która odbyła się 19 sierpnia 2017 na liczącej 174 kilometry trasie wokół miasta Wysokie Mazowieckie; wyścig był częścią UCI Europe Tour 2017.

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

2017
2017 w polskim sporcie
2017 w kolarstwie